świetlikowate, robaczki świętojańskie (Lampyridae) – rodzina chrząszczy
 świetlikowate (Myctophidae) – rodzina ryb świetlikokształtnych

Zobacz też 
 świetlik